Esperança

Localidades
Brasil
Esperança (Canindé)
Esperança (Ipatinga)
Esperança (Paraíba)

Portugal
Esperança (Arronches)
Esperança (Ourém)
Esperança (Póvoa de Lanhoso)

Música
Esperança (álbum de Brother Simion)
Esperança (álbum de Diante do Trono)
Esperança (álbum de Jozyanne)

TV e cinema
Esperança (telenovela)
Esperança (série)''
Esperança (filme) — filme de língua portuguesa de 2021, argumentado e realizado por Cláudia Clemente

Outros usos
Esperança (mitologia) — deusa romana
 Tettigoniidae — inseto chamado de "esperança"
 Valor esperado — conceito matemático por vezes chamado de "esperança"
 Esperança (jornal) — publicação portuguesa do século 19

Desambiguações de topônimos
!Desambiguações mal formatadas